DTKV steht für:

 Deutscher Traditioneller Karateverband
 Deutscher Tipp-Kick-Verband
 Deutscher Tonkünstlerverband

DTKV